John Towner Williams (n. 1932) – compositore di colonne sonore cinematografiche statunitense
 John Christopher Williams (n. 1941) – chitarrista classico australiano
 John Williams (1903-1983) – attore britannico
 John Edward Williams (1922-1994) – scrittore statunitense
 John Williams – missionario britannico
Villa Reale Napoli

Sportivi
John Williams – calciatore inglese
John Williams – arciere statunitense
John Williams – slamballer, gioca nei Rumble
John Peter Rhys "J.P.R." Williams (n. 1949) – rugbista a 15 e medico gallese
John "Hot Rod" Williams (1962-2015) – cestista statunitense
John Sam Williams (n. 1966) – ex cestista statunitense
John Williams (1946-1978) – pilota motociclistico britannico
John Williams – preparatore atletico sudafricano
John Williams (n. 1965) – cavaliere statunitense
John Williams (1945-2012) – giocatore di football americano statunitense
John L. Williams – (n. 1964) – giocatore di football americano statunitense